Леонид Филатов: Филатов, Леонид Алексеевич (1946—2003) — советский и российский актёр, поэт, писатель, публицист, режиссёр, телеведущий.
 Филатов, Леонид Иванович (род. 1931) — советский футболист.